Алекса́ндр Изо́симов:
 Изосимов, Александр Вадимович (род. 1964) — российский управленец, предприниматель;
 Изосимов, Александр Владимирович (1939—1997) — советский боксёр, чемпион Европы.
 Изосимов, Всеволод Владимирович (1899—1974) — советский учёный-биолог, доктор биологических наук, профессор.